Tlalchichilco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlalchichilco, Veracruz, ort, Tehuipango, 
 Tlalchichilco, Guerrero, ort, Ahuacuotzingo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar